One Missed Call est le titre anglais du film d'horreur japonais La Mort en ligne (2003) ;
 One Missed Call 2 est le titre anglais du film d'horreur japonais La Mort en ligne 2 (2005), suite du film précédent ;
 , série télévisée inspirée des films du même nom (2005) ;
 One Missed Call Final est le dernier opus de cette série de films (2006) ;
 One Missed Call est un film américain d'Éric Valette (2008), remake du premier film japonais.